Кулижский — значения:

 Кулижский, Пётр Иванович (1899—1959) — Герой Советского Союза
 Кулижский — посёлок, Любимский район, Ярославская область, Россия